Шассі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 120 км на південний схід від Орлеана, 34 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 119 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 265,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шассі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шассі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер